Дёлакаг — топоним (тип: потамоним) в России якутского происхождения.

Якутия 
 Дёлакаг — река, правый приток р. Адыча, координаты 66°04' с. ш. 137°10' в. д., код ГКГН 121592.
 Дёлакаг — урочище, в правобережье р. Кюэнелекян, координаты 67°37' с. ш. 108°49' в. д., код ГКГН 376813.
 Дёлакаг — река, правый приток р. Далекая, координаты 65°45' с. ш. 147°47' в. д., код ГКГН 360792.
 Дёлакаг — река, левый приток р. Могды, координаты 65°51' с. ш. 108°11' в. д., код ГКГН 223196.
 Дёлакаг — река, левый приток р. Кумбарин, координаты 63°52' с. ш. 138°34' в. д., код ГКГН 484242.

См. также 
 Дёло